

Urodzili się 
 1 stycznia − Ali ar-Rida, szyicki imam (zm. 818)

Zmarli 
 6 marca − Chrodegang z Metzu, biskup Metzu (ur. ok. 712-715)

766